Gartenstraße steht für:

 Gartenstraße (Berlin-Mitte), Straße in Berlin-Mitte
 Gartenstraße, Straße in Berlin-Weißensee, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Weißensee
 Gartenstraße, Straße in Bützow, siehe Liste der Baudenkmale in Bützow
 Gartenstraße, Straße in Coburg, siehe Liste der Denkmäler in Coburg/G #Gartenstraße
 Gartenstraße, Straße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Obergohlis
 Gartenstraße, Straße in Frankfurt (Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Sachsenhausen (A–K)
 Gartenstraße, Straße in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/G #Gartenstraße
 Gartenstraße, Straße in Gotha, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gotha
 Gartenstraße (Heilbronn), Straße in Heilbronn
 Gartenstraße, Straße in Karlsruhe, siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Südweststadt #Gartenstraße
 Gartenstraße, Straße in Oschersleben (Bode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oschersleben (Bode) #Oschersleben (Bode)
 Gartenstraße, Straße in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (westliche Stadtteile)
 Gartenstraße, Straße in Quedlinburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg/Ortsteile #Gartenstraße
 Gartenstraße, Straße in Radeberg, siehe Ernst-Braune-Siedlung (Radeberg)
 Gartenstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)

 Gartenstraße (Tübingen), Stadtviertel in Tübingen

Siehe auch:
 Gartengang